Clivinema är ett släkte av insekter. Clivinema ingår i familjen ängsskinnbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Ängsskinnbaggar
Clivinema